Rywalizacja kobiet w snowboardowym Big Air podczas mistrzostw świata w Aspen została rozegrana na skoczni o nazwie Buttermilk Big Air. Kwalifikacje rozegrano 14 marca o 13:30, z kolei finał 16 marca o 13:30. Złoty medal wywalczyła Kanadyjka Laurie Blouin, która pokonała drugą Zoi Sadowski-Synnott oraz trzecią Miyabi Onitsukę.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021